Förmitz bezeichnet:

 Förmitz (Saale), Zufluss zur Saale
 Förmitz (Schwarzenbach an der Saale), Ortsteil der Stadt Schwarzenbach an der Saale, Landkreis Hof, Bayern